U-bocht (navigatie), in het verkeer omkeren
U-bochtconstructie, methode om de wet te omzeilen

zie ook
U Turn